Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie
 Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie
 Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Paryżu